Mramor je lahko:
 Mramor, priimek več znanih ljudi
 mramor, kamenina
 Mramor, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Mramor, Tuzla (Bosna in Hercegovina)
 Mramor, Niš (Srbija)